È un noto ingegnere strutturista, conosciuto soprattutto per aver progettato numerosi stadi in carpenteria metallica in Italia e all'estero, tra cui l'allora Comunale di Perugia, il Centro d'Italia di Rieti e il Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, nonché la copertura del Maradona, allora "Stadio San Paolo", di Napoli.